Fábián András (1904–1944) mérnök, repülőgép-tervező (Levente II) és pilóta
 Fábián András közgazdász a Levente II újraépítésére alakult projekt vezetője, a tervező unokaöccse
 Fábián András újságíró